Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 441 dans le monde.

 Route européenne 441 en Allemagne
 Route fédérale 441 en Allemagne
 RS-441 au Brésil
 Route nationale 441 en France
 Route régionale 441 en Slovénie